Sjuck van Burmania Rengers (1713 - 1784), Nederlands edelman, politicus en staatsraad
 Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers (1745 - 1806), officier en politicus
 Justinus Sjuck Gerrold Juckema baron van Burmania Rengers (1773 - 1832), politicus, orangist en staatsraad